Bankston peut faire référence à
Bankston, ville du Comté de Dubuque, en Iowa
Bankston, ville fantôme située dans le comté de Choctaw, dans l’état du Mississippi